

Toponymes 
 Merrey est une commune française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Merrey-sur-Arce est une commune française, située dans le département de l'Aube et la région Champagne-Ardenne.*

Patronyme 
 Janine Merrey (1902-1985), actrice française.